El apellido Delibes se puede referir a las siguientes personas:
 Léo Delibes (1836-1891), compositor romántico francés, autor de diversos ballets, óperas y operetas;
 Miguel Delibes Setién (1920-2010), escritor español, director del diario El Norte de Castilla, académico de la lengua, premio Príncipe de Asturias de las Letras y Cervantes;
 Miguel Delibes de Castro (1947-), biólogo español, hijo del escritor y experto en la conservación del lince ibérico y la ecología de Doñana;
 Germán Delibes de Castro (1949-), prehistoriador español, hermano del anterior, catedrático y experto en el calcolítico de la península ibérica.